Wattia är ett släkte av tvåvingar. Wattia ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Wattia